Хауберг:

 Хауберг (хауберк, хоуберк) — вид доспеха.

Фамилия 
 Хауберг, Петер-Кристиан (1844—1928) — датский искусствовед, археолог и нумизмат.